Окръзи (, ед. ч. okres) са административни единици от второ ниво в Чехия.

Чехия се състои от 13 края (kraje, ед. ч. – kraj) и столица (hlavní město). Краевете, на свой ред, се делят на 76 окръга. Окръзите се състоят от общини (obce, ед. ч. obec).

История 
Делението на окръзи за първи път се използва през 1850 г. През годините, структурата на окръзите нееднократно се изменя.

През 1960 г. Чехословакия отново е преразделена на окръзи, донякъде без оглед на традиционното разделяне и местните взаимоотношения. На територията на Чехия е имало 75 окръга; 76-ият, Есеник, е отделен през 1990 г. от окръг Шумперк. Три окръга се състоят само от градове (statutární města, ед. město): Бърно, Острава и Пилзен. Те получават статут на окръзи едва през 1971 г. Столицата Прага (Hlavní město Praha), има специален статут.

Окръзи на Чехия в състава на краевете 
В списъка са представени всички 76 окръга на Чехия и столицата Прага. Окръзите са подредени по край, а те – по азбучен ред.

Източници

Външни препратки 
 NUTS
 Turistické regiony